

Biografia
Dopo gli studi secondari a Parma, nel 1894 andò a Pisa, dove compì gli studi universitari alla Scuola Normale Superiore. In quegli anni ebbe tra i compagni di studi Giovanni Gentile, Giuseppe Lombardo Radice e Gioacchino Volpe. Gli furono maestri Alessandro D'Ancona, Ettore Pais e in particolar modo Amedeo Crivellucci, col quale strinse una lunga amicizia. Nel 1897, appena ventunenne, scrisse nella rivista Studi storici fondata e diretta dal Crivellucci il suo primo saggio, dedicato a una questione di cronistica parmense.

Le sue opere più importanti sono la Storia di Parma, stampata in cinque volumi tra il 1899 e il 1906, e la  Storia di Parma da Pier Luigi Farnese a Vittorio Emanuele III (1907). Tra il 1915 e il 1925 pubblicò a puntate nell’Archivio Storico per le Province Parmensi il lavoro Guglielmo Du Tillot, Un ministro riformatore del secolo XVIII. 

Fu professore di scuola media dapprima a Porto Maurizio, poi a Parma dal 1905 come titolare di storia nell’Istituto tecnico, cattedra che tenne per vent’anni, rifiutando incarichi più prestigiosi. Due concorsi universitari, una a Messina nel 1920 e uno a Catania nel 1921 espressero giudizi lusinghieri sul suo conto, ma non volle lasciare le incombenze che lo legavano a Parma. Solo all’inizio del 1925 cedette alle insistenze degli amici chiedendo la libera docenza, ma la morte lo colse nello stesso anno.

Fu segretario della Deputazione di Storia Patria di Parma e socio onorario dell'Accademia di belle arti di Parma.

A Parma gli è intitolata una via dell'Oltretorrente che collega via Nino Bixio con piazzale Alberto Rondani.

Pubblicazioni
Alcune pubblicazioni di Umberto Benassi:
 Storia di Parma da Pier Luigi Farnese a Vittorio Emanuele III, ed. Battei, Parma, 1907
 Storia di Parma (con Tullo Bazzi), illustrazioni di Daniele de Strobel, ed. Battei, 1908
 Fanfulla lodigiano o parmigiano?, Tip. Zerbini, Parma 1909
 Schizzi guicciardiniani, Deputazione di Storia Patria, Parma 1911
 La protesta parmigiana contro il Governo borbonico (luglio-agosto 1859), ed. Adorni-Ugolotti, Parma 1909
 Angiolo Maria Bandini a Parma, Deputazione di Storia Patria, Parma 1914
 Curiosità storiche parmigiane, ed. Battei, Parma 1914

Note

Collegamenti esterni

Studenti della Scuola Normale Superiore